

Codici 
 ASX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Kennedy Memorial, Ashland (Wisconsin), Stati Uniti
 ASX – acronimo di Australian Securities Exchange, la principale Borsa valori australiana

Informatica 
 ASX – estensione di Advanced Stream Redirector, metafile XML per la creazione di playlist di file audio/video per le presentazioni multimediali

Automobili 
 Mitsubishi ASX – Un Crossover SUV compatto prodotto dal 2010 dalla casa automobilistica giapponese Mitsubishi Motors 
 Mitsubishi ASX (Concept) – Il prototipo di SUV esposto nel 2001 dalla Mitsubishi Motors